Plounéour ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Finistère:

Plounéour-Ménez
Plounéour-Trez

Siehe auch:
Plonéour-Lanvern